Vander ist der Familienname oder ein Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Berit Vander (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Christian Vander (* 1980), deutscher Fußballtorwart
 Christian Vander (Musiker) (* 1948), französischer Musiker
 Jan Andries Vander Mersch (1734–1792), brabanter Patriot
 Maurice Vander (1929–2017), französischer Jazz-Pianist
 Musetta Vander (* 1963), südafrikanische Schauspielerin und Model
 Pierre Léonard Vander Linden (1797–1831), belgischer Entomologe
 Stella Vander (* 1950), französische Sängerin, Songwriterin und Musikproduzentin

Siehe auch:
 Wander